La famille Penet de Monterno est une famille subsistante de la noblesse francaise, originaire de Bourgogne. 

Elle a donné à la France un conseiller secrétaire du roi, un lieutenant-général du grand-bailliage de Bresse, un lieutenant des maréchaux de France, un mousquetaire de la garde de S. M. et plusieurs officiers.

Histoire 
Les origines primaires de la famille se situent en Beaujolais. 

La famille de Penet, comtes de Monterno, seigneurs du Châtelard, de Janant, St Virbas, Beaumont, la Chapelle, Illiat et St-Loup, est ancienne en Bresse bourguignonne. 

Elle a été anoblie en 1710.

Un de ses membres, , fut admis en cette qualité à prendre séance dans l'assemblée du bailliage de Bresse en 1733. 

Les terres de Clerdan et du Châtelard furent érigées en comté, par lettres patentes du , en faveur de Thomas Penet, seigneur de Monterno.

Héraldique 

Les armes de la famille Penet de Monterno sont D'azur, à deux demi-vols d'argent, au chef d'or.

La devise des Monterno est « Ad cœlum tendunt pennœ ».

Notes et références

Famille noble française